1968 Голяма награда на Испания е 3-то за Голямата награда на Испания и втори кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 12 май 1968 година на пистата Харама в Мадрид, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания